Siloé désigne :
 des lieux :
Shiloah, la source près de laquelle s'est construite la ville de Jérusalem (plus exactement la fontaine intra muros vers laquelle la source a été détournée à l'époque d'Ezéchias) ;
 le village palestinien de Silwân sis à cet endroit ;
 la station du 6 septembre dans la liturgie de Jérusalem ;
 le tunnel de Siloé ou le chemin qui reliait la fontaine de Siloë (fontaine du Shiloah) au Temple de Jérusalem, utilisé par les pèlerins qui venaient à Jérusalem à l’occasion des grandes fêtes juives. Ces pèlerins allaient se purifier dans les eaux du Shiloah, au pied de la montagne de Sion, puis montaient au temple pour offrir leurs sacrifices.

 en littérature :
 la maison d'édition Siloë, Nantes ;
 la maison d'édition La Fontaine de Siloé, Montmélian ;
 une association de libraires à Laval ;
 L'Histoire de Siloë, bande dessinée française publiée entre 2000 et 2019 ;
 un roman de Paul Gadenne ;
 un essai de Gaston Roupnel.

 en sculpture :
Gil de Siloé, sculpteur flamand du XVe siècle ;
 Diego de Siloé, fils du précédent (1495-1563), sculpteur et architecte espagnol.

 dans l'industrie :
 une entreprise de conseil en développement économique local, implantée sur Paris et Lyon ;
 le réacteur nucléaire Siloé, réacteur de recherche implanté sur le site du Polygone scientifique de Grenoble, aujourd’hui démantelé.

 ainsi que le prénom Siloé ou Siloë etc.